Az Anderssen-megnyitás a sakkban egy olyan megnyitás, melynek a kezdő lépése:

1. a3

Elnevezése a nem hivatalos világbajnok Adolf Anderssentől ered, aki háromszor játszotta Paul Morphy ellen 1858-ban. A lépés nem tesz sokat a centrum ellenőrzése érdekében, de átmehet olyan megnyitásba, melyben hasznos lehet. 1. a3: ez a lépés korai, ezért nem is használják sokan, emiatt a Sakkmegnyitások Enciklopédiájában az A00 besorolás alá helyezték, mint rendhagyó (vagy szabálytalan) megnyitást.

Azon az elven alapul, hogy világos mintha sötéttel játszana, de már van egy 1. a3 lépése. Ennek következtében sötét nem tud megjátszani olyan megnyitásokat, mint például a spanyol megnyitás fordított színekkel. 

Tény, hogy a tett lépés nem éppen konstruktív, inkább kiváró. Néhány játékos arra használja, hogy összezavarja az olyan ellenfelet, akinek nagyobb a tudása a megnyitások terén.

Főbb elágazások
Sötétnek több válaszlehetősége van:

1... d5, amivel a centrumba lép

1... g6, ami után g7 fianchettoba rakja a futót, mert b4-re nem tudja

1... e5, ami a d5-höz hasonló, de itt c4-gyel világos a szicíliai védelem fordított színű variációját játszhatja.

Sakkmegnyitások